«Apocalypse & Chill» — шостий студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Delain. Реліз відбувся 7 лютого 2020 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарлотта Весселс — вокал, автор текстів
 Мартейн Вестерхольт — клавіші, задній вокал
 Отто Шіммельпеннік ван дер Ойе — бас-гітара
 Тімо Сомерс — гітари, задній вокал
 Рубен Ізраїль — ударні
 Джої де Бур – drums

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Delain
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу